Monomorium — род мелких по размеру муравьёв трибы Solenopsidini из подсемейства Myrmicinae (Formicidae). Более 300 видов.
Считается, что это «одна из наиболее важных групп муравьёв», учитывая её широкое распространение, видовое многообразие и разнообразие морфологических и биологических характеристик. Он также включает несколько известных видов вредителей, таких как фараонов муравей (M. pharaonis) и цветочный муравей (M. floricola).

Распространение 
Всесветное. Африка (большинство видов), Мадагаскар (36 видов), Австралия (43), Палеарктика, Неарктика, Неотропика. На Аравийском полуострове 44 вида.

Описание 
Мелкие муравьи, как правило менее 4 мм (1,5—4,5 мм, некоторые матки до 8 мм), мономорфные или полиморфные. Сложные фасеточные глаза имеются, но есть и слепые виды, например, Monomorium inusuale и некоторые виды Африки. Усики самцов 13-члениковые, а у рабочих и самок состоят из 12 или 11 члеников (редко 10). Булава усиков 3-члениковая (реже 4). Усиковые бороздки отсутствуют. Формула щупиков как правило 2,2, но встречаются и сочетания 5,3; 3,3; 2,3; 1,2; в видовой группе discrete species-groups у некоторых индивидуумов встречается формула 1,1. Жвалы с 3-5 зубцами (как правило, 4).
Стебелёк между грудкой и брюшком состоит из двух члеников: петиолюса и постпетиолюса (последний четко отделен от брюшка), жало развито, куколки голые (без кокона). Представители видовой группы M. rothsteini complex включают муравьёв-жнецов, собирающих семена растений и членистоногих.

Биология 
Большинство муравьев этого рода гнездятся в гнилой древесине, под камнями или в почве. Некоторые виды являются падальщиками, а другие собирают семена. У многих видов есть яд, содержащий алкалоиды, которые они используют в качестве защиты от хищников. Помимо своей морфологической изменчивости, представители рода также значительно различается по числу хромосом: диплоидный набор 2n  зафиксирован от 16 до 70.

Систематика 
Состав рода был расширен в 2007 году, когда рода Nothidris, Epelysidris (Epelysidris brocha) и Phacota (с единственным видом P. sichelii Roger, 1862) были синонимизированы с Monomorium. P. sichelii видимо ранее был описан на основании бескрылой самки. Мелкие рода Anillomyrma, Megalomyrmex и возможно Bondroita в будущем вероятно также будут включены в состав рода Monomorium.
Род Monomorium является парафилетичным, также как и крупнейшие рода муравьёв Camponotus и Leptothorax. В то же время, некоторые таксоны были выделены в отдельные роды: Erromyrma, Royidris (включает, в том числе, все виды группы shuckardi species group), Syllophopsis (включает, в том числе, все виды групп fossulatum и hildebrandti) и Trichomyrmex (бывшие группы destructor species group и scabriceps species group)<ref name=heterick2006>Heterick, Brian (2006): A Revision of the Malagasy Ants Belonging to Genus Monomorium Mayr, 1855 (Hymenoptera: Formicidae). Precoodings of the California Academy of Sciences 57(3): 69—202.</ref>.

В 2019 году на основании молекулярных и морфологических данных таксон Chelaner Emery, 1914 (12-члениковые усики; формула щупиков 2,3) был восстановлен из синонимии с родом Monomorium (11-члениковые усики, формула щупиков 1,2 или 2,2) с переносом 53 видов.

 Классификация 

 Видовые группы 
В составе рода Bolton (1987) и Heterick (2001, 2006) выделили несколько групп видов. Часть групп затем составили новые роды, например, latinode species group (Erromyrma), shuckardi species group (Royidris), fossulatum species group и hildebrandti (обе вошли в состав рода Syllophopsis), destructor species group и scabriceps (обе вошли в состав рода Trichomyrmex).

 bicorne species group (Chelaner, Австралия)
 falcatum species group (Chelaner, Австралия)
 hanneli species group (Афротропика)
 insolescens species group (Chelaner, Австралия)
 kilianii species group (Chelaner, Австралия)
 longinode species group (Chelaner, Австралия)
 minimum species group (Новый Свет)
 monomorium species group, включает 12 комплексов видов
 salomonis species group, включает 9 комплексов видов
 setuliferum species group (Афротропика)
 rothsteini species group (Австралия)
 rubriceps species group (Chelaner, Австралия)

 A-D 

 
 =
 Monomorium acutinode Collingwood & Agosti, 1996
 Monomorium advena Brown & Wilson, 1957
 Monomorium aeyade Collingwood & Agosti, 1996
 Monomorium affabile Santschi, 1926
 Monomorium afrum André, 1884
 Monomorium aithoderum Heterick, 2001
 Monomorium alamarum Bolton, 1987
 Monomorium albipes Heterick, 2001
 Monomorium albopilosum Emery, 1895
 Monomorium algiricum (Bernard, 1955)
 Monomorium altinode Santschi, 1910
 Monomorium anceps Emery, 1895
 Monomorium anderseni Heterick, 2001
 Monomorium andrei Saunders, 1890
 Monomorium angustinode Forel, 1913
 Monomorium annamense Donisthorpe, 1941
 Monomorium antarcticum (Smith, 1858)
 Monomorium anthracinum Heterick, 2001
 Monomorium antipodum Forel, 1901
 Monomorium aper Emery, 1914
 Monomorium arboreum Weber, 1943
 Monomorium arenarium Heterick, 2001
 Monomorium areniphilum Santschi, 1911
 =
 =
 =
 Monomorium arnoldi Forel, 1913
 Monomorium asiriense Collingwood & Agosti, 1996
 Monomorium atomum Forel, 1902
 Monomorium australe Emery, 1886
 Monomorium baal Wheeler & Mann, 1916
 Monomorium balathir Bolton, 1987
 Monomorium banksi Forel, 1910
 Monomorium barbatulum Mayr, 1877
 Monomorium bequaerti Forel, 1913
 Monomorium bevisi Arnold, 1944
 Monomorium bicolor Emery, 1877
 =Monomorium phoenicum Santschi, 1927
 Monomorium bicorne Forel, 1907
 Monomorium bimaculatum Wheeler, 1928
 Monomorium binatu Bolton, 1987
 Monomorium biroi Forel, 1907
 Monomorium biroianum Bolton, 1995
 Monomorium bidentatum Mayr, 1887
 Monomorium bodenheimeri Menozzi, 1929
 Monomorium boerorum Forel, 1910
 Monomorium boltoni Espadaler & Agosti, 1987
 Monomorium borlei Santschi, 1937
 Monomorium brasiliense Forel, 1908
 Monomorium braunsi Mayr, 1910
 Monomorium broomense Forel, 1915
 Monomorium broschorum Sparks, 2015
 Monomorium buettikeri  Collingwood & Agosti, 1996
 Monomorium butteli Forel, 1913
 Monomorium buxtoni Crawley, 1920
 Monomorium capeyork Sparks, 2015
 Monomorium captator Santschi, 1936
 Monomorium carbo Forel, 1910
 Monomorium carbonarium (Smith, 1858)
 Monomorium centrale Forel, 1910
 Monomorium chinense Santschi, 1925
 Monomorium clavicorne André, 1881
 Monomorium compressum Wheeler, 1914
 Monomorium consternens (Walker, 1859)
 Monomorium crawleyi Santschi, 1930
 Monomorium creticum (Emery, 1908)
 Monomorium croceiventre Emery, 1914
 Monomorium cryptobium (Santschi, 1921)
 Monomorium cyaneum Wheeler, 1914
 Monomorium dakarense Santschi, 1914
 Monomorium damarense Forel, 1910
 Monomorium dammame  Collingwood & Agosti, 1996
 Monomorium delagoense Forel, 1894
 Monomorium demisum Santschi, 1936
 Monomorium dentigerum (Roger, 1862)
 Monomorium dichroum Forel, 1902
 Monomorium dictator Santschi, 1937
 Monomorium dilatatum Bernard, 1977
 Monomorium dirie  Collingwood & Agosti, 1996
 Monomorium disertum Forel, 1913
 Monomorium disoriente Bolton, 1987
 Monomorium dolatu Bolton, 1987
 Monomorium donisthorpei Crawley, 1915
 Monomorium drapenum Bolton, 1987
 Monomorium draxocum Bolton, 1987
 

 E-H 

 Monomorium ebangaense Santschi, 1937
 Monomorium ebeninum Forel, 1891
 Monomorium edentatum Emery, 1897
 Monomorium effractor Bolton, 1987
 Monomorium egens Forel, 1910
 Monomorium elghazalyi  Sharaf & Aldawood, 2017
 Monomorium elgonense (Santschi, 1935)
 Monomorium elongatum Smith, 1876
 Monomorium emarginatum DuBois, 1986
 Monomorium eremoides Sparks, 2015
 Monomorium eremum Sparks, 2015
 Monomorium ergatogyna Wheeler, 1904
 Monomorium esharre Bolton, 1987
 Monomorium evansi Donisthorpe, 1918
 Monomorium excelsior Arnold, 1926
 Monomorium excensurae Forel, 1915
 Monomorium exchao Santschi, 1926
 Monomorium exiguum Forel, 1894
 Monomorium falcatum (McAreavey, 1949)
 Monomorium fasciatum Santschi, 1920
 Monomorium fastidium Bolton, 1987
 Monomorium fayfaense  Collingwood & Agosti, 1996
 Monomorium fieldi Forel, 1910
 Monomorium firmum Santschi, 1926
 Monomorium flavigaster (Clark, 1938)
 Monomorium flavipes Clark, 1938
 Monomorium flavum Collingwood, 1961
 Monomorium floricola (Jerdon, 1851)
 Monomorium forcipatum Emery, 1914
 Monomorium foreli Viehmayer, 1914
 Monomorium fraterculum Santschi, 1919
 Monomorium fridae Forel, 1905
 Monomorium fugelanum Bolton, 1987
 Monomorium gabrielense Forel, 1916
 Monomorium gallagheri  Collingwood & Agosti, 1996
 Monomorium geminum Sparks, 2015
 Monomorium gilberti Forel, 1902
 Monomorium grassei (Tohme, 1980)
 Monomorium guillarmodi Arnold, 1946
 Monomorium guineense (Bernard, 1953)
 Monomorium hanaqe  Collingwood & Agosti, 1996
 Monomorium hanneli Forel, 1907
 Monomorium hannonis Santschi, 1910
 
 =
 Monomorium havilandi Forel, 1910
 Monomorium heggyi Sharaf, 2021
 Monomorium hercules Viehmeyer, 1923
 Monomorium herero Forel, 1910
 Monomorium hertogi Sparks, 2015
 Monomorium hesperium Emery, 1915
 Monomorium hildebrandti Forel, 1892
 Monomorium hirsutum Forel, 1910
 Monomorium hoffmanni Sparks, 2015
 Monomorium holothir Bolton, 1987
 Monomorium hospitum Viehmeyer, 1916
 Monomorium howense Wheeler, 1927

 I-L 

 Monomorium iligii Forel, 1894
 Monomorium ilium Forel, 1907
 Monomorium imerinense Forel, 1892
 Monomorium impexum Wheeler, 1928
 Monomorium indicum Forel, 1902
 Monomorium inquietum Santschi, 1926
 Monomorium inquilinum DuBois, 1981
 Monomorium insolescens Wheeler, 1934
 Monomorium insulare Clark, 1938
 Monomorium intrudens Smith, 1874
 Monomorium invidium Bolton, 1987
 Monomorium iyenasu Bolton, 1987
 Monomorium jacksoni Bolton, 1987
 Monomorium jizane  Collingwood & Agosti, 1996
 Monomorium jonesi Arnold, 1952
 Monomorium junodi Forel, 1910
 Monomorium katir Bolton, 1987
 Monomorium kalapre Bolton, 1987
 Monomorium kempi Mukerjee, 1930
 Monomorium khalidi Sharaf, 2021
 Monomorium kidman Sparks, 2015
 Monomorium kiliani Forel, 1902
 Monomorium kineti Weber, 1943
 Monomorium kitectum Bolton, 1987
 Monomorium knappi  Collingwood & Agosti, 1996
 Monomorium kugitangi Dlussky, 1990
 Monomorium laeve Mayr, 1876
 Monomorium latinode Mayr, 1872
 Monomorium latinodoides Wheeler, 1928
 Monomorium leae Forel, 1913
 Monomorium lene Santschi, 1920
 Monomorium leopoldinum Forel, 1905
 Monomorium libanicum Tohme, 1980
 Monomorium liliuokalanii Forel, 1899
 Monomorium lindbergi Pisarski, 1967
 Monomorium longi Forel, 1902
 Monomorium longiceps Wheeler, 1934
 Monomorium longipes Emery, 1914
 Monomorium lubricum Arnold, 1948
 Monomorium luisae Forel, 1904
 Monomorium luteum Emery, 1881

 M-N 

 Monomorium macareaveyi (Ettershank, 1966)
 Monomorium macrops Arnold, 1944
 Monomorium madecassum Forel, 1892
 Monomorium mahyoubi  Collingwood & Agosti, 1996
 Monomorium major Bernard, 1953
 Monomorium malamixtum Bolton, 1987
 Monomorium malatu Bolton, 1987
 Monomorium manir Bolton, 1987
 Monomorium mantazenum Bolton, 1987
 Monomorium marjoriae DuBois, 1986
 Monomorium marshi Bolton, 1987
 Monomorium maryannae Sparks, 2015
 Monomorium mavide Bolton, 1987
 Monomorium mayrianum Wheeler, 1915
 Monomorium medinae Forel, 1892
 Monomorium mediocre Santschi, 1920
 Monomorium melleum Emery, 1914
 Monomorium merepah Sparks
 Monomorium micron Crawley, 1925
 Monomorium micropacum Bolton, 1987
 Monomorium mictile Forel, 1910
 Monomorium minimum (Buckley, 1867)
 Monomorium minor Stitz, 1923
 Monomorium mirandum Arnold, 1955
 Monomorium mitchell Sparks, 2015
 Monomorium modestum Santschi, 1914
 Monomorium mohammedi  Sharaf & Hita Garcia, 2018
 Monomorium monomorium Bolton, 1987
 Monomorium musicum Forel, 1910
 Monomorium nengraharicum Pisarski, 1970
 Monomorium niloticum Emery, 1881
 =
 Monomorium nimihil  Collingwood, 2004
 Monomorium nirvanum Bolton, 1987
 Monomorium nitidiventre Emery, 1893
 =
 Monomorium notulum Forel, 1910
 Monomorium noualhieri (Emery, 1915)
 Monomorium noxitum Bolton, 1987
 Monomorium nuptualis Forel, 1913

 O-S 

 Monomorium occidaneum Crawley, 1922
 Monomorium occidentale Bernard, 1953
 Monomorium ocellatum Arnold, 1920
 Monomorium oodnadatta Sparks, 2015
 Monomorium opacior Forel, 1913
 Monomorium opacum Forel, 1913
 Monomorium ophthalmicum Forel, 1894
 Monomorium orangiae Arnold, 1956
 Monomorium orientale Mayr, 1879
 Monomorium osiridis Santschi, 1915
 Monomorium pacis Forel, 1915
 Monomorium pallidipes Forel, 1910
 Monomorium pallidum Donisthorpe, 1918
 Monomorium parvinode Forel, 1894
 Monomorium paternum Bolton, 1987
 Monomorium pergandei (Emery, 1893)
 Monomorium personatum Santschi, 1937
 Monomorium pharaonis (Linnaeus, 1758)
 Monomorium pilbara Sparks, 2015
 Monomorium pilipes Mayr, 1868
 Monomorium pulchrum Santschi, 1926
 Monomorium rabirium Bolton, 1987
 Monomorium rastractum Bolton, 1987
 Monomorium rhopalocerum Emery, 1895
 Monomorium rimae  Collingwood & Agosti, 1996
 Monomorium riyadhe  Collingwood & Agosti, 1996
 Monomorium rosae Santschi, 1920
 Monomorium rothsteini Forel, 1902
 Monomorium rotundatum Santschi, 1920
 Monomorium rubriceps Mayr, 1876
 Monomorium rufulum Stitz, 1923
 Monomorium ruzskyi Dlussky & Zabelin, 1985
 Monomorium sagei Forel, 1902
 Monomorium sahlbergi Emery, 1898
 Monomorium sakalavum Santschi, 1928
 Monomorium salamonis (Linnaeus, 1758)
 Monomorium sanguinolentum Wheeler, 1927
 Monomorium santschii (Forel, 1905)
 Monomorium sarawatense  Sharaf & Aldawood, 2013
 Monomorium sarawatensis Sharaf & Aldawood, 2013
 Monomorium schultzei Forel, 1910
 Monomorium schurri Forel, 1902
 Monomorium sculpturatum Clark, 1934
 Monomorium sechellense Emery, 1894
 Monomorium senegalense Roger, 1862
 Monomorium sersalatum Bolton, 1987
 Monomorium setuliferum Forel, 1910
 Monomorium shilohense Forel, 1913
 Monomorium shuckardi Forel, 1895
 Monomorium silvestrii Wheeler, 1927
 Monomorium smithii Forel, 1892
 Monomorium sordidum Forel, 1902
 Monomorium spatulicorne Kuznetsov-Ugamsky, 1926
 Monomorium spectrum Bolton, 1987
 Monomorium speculum Sparks, 2015
 Monomorium speluncarum Santschi, 1914
 Monomorium springvalense Forel, 1913
 Monomorium sryetum Bolton, 1987
 Monomorium stagnum Sparks, 2015
 Monomorium strangulatum Santschi, 1921
 Monomorium subapterum Wheeler, 1917
 Monomorium subcoecum Emery, 1894
 Monomorium subdentatum Forel, 1913
 Monomorium subdenticorne  Collingwood & Agosti, 1996
 Monomorium subopacum (Smith, 1858)
 Monomorium suleyile  Collingwood & Agosti, 1996
 Monomorium sutu Bolton, 1987
 Monomorium sydneyense Forel, 1902
 Monomorium symmotu Bolton, 1987
 Monomorium syriacum (Tohme, 1980)

 T-Z 

 Monomorium tablense Santschi, 1932
 Monomorium taedium Bolton, 1987
 Monomorium talbotae DuBois, 1981
 Monomorium talpa Emery, 1911
 Monomorium tanysum Bolton, 1987
 Monomorius taprobanae Forel, 1913
 Monomorium tchelichofi Forel, 1914
 Monomorium tenebrosum Sparks, 2015
 Monomorium termitarium Forel, 1910
 Monomorium termitobium Forel, 1892
 Monomorium thrascoleptum Bolton, 1987
 Monomorium topend Sparks, 2015
 Monomorium torrens Sparks, 2015
 Monomorium torvicte Bolton, 1987
 Monomorium trageri DuBois, 1986
 Monomorium trake Bolton, 1987
 Monomorium tricolor Emery, 1914
 Monomorium triviale Wheeler, 1906
 Monomorium tumaire  Collingwood & Agosti, 1996
 Monomorium turneri (Forel, 1910)
 Monomorium tynsorum Bolton, 1987
 Monomorium vaguum Santschi, 1930
 Monomorium valtinum Bolton, 1987
 Monomorium vatranum Bolton, 1987
 Monomorium vecte Bolton, 1987
 Monomorium venustum (Smith, 1858)
 Monomorium viator Santschi, 1923
 Monomorium viride Brown, 1943
 Monomorium vitiense Mann, 1921
 Monomorium vonatu Bolton, 1987
 Monomorium westi Bolton, 1987
 Monomorium wheelerorum DuBois, 1986
 Monomorium whitei Wheeler, 1915
 Monomorium willomorense Bolton, 1987
 Monomorium wroughtoni Forel, 1902
 Monomorium wroughtonianum Ettershank, 1966
 Monomorium xanthognathum Arnold, 1944
 Monomorium zulu Santschi, 1914
 Другие виды

 См. также 
 Кочевые муравьи

 Примечания 

 Литература 
 
 Heterick, Brian (2006): A Revision of the Malagasy Ants Belonging to Genus Monomorium Mayr, 1855 (Hymenoptera: Formicidae). Precoodings of the California Academy of Sciences 57(3): 69-202. PDF
 Fernández, F. (2007): Two new South American species of Monomorium Mayr with taxonomic notes on the genus. In: Snelling, R. R., B. L. Fisher, and P. S. Ward (eds). Advances in ant systematics (Hymenoptera: Formicidae): homage to E. O. Wilson — 50 years of contributions. Memoirs of the American Entomological Institute'' 80: 128—145. PDF

Ссылки 
 Муравьи рода Monomorium 

Monomorium
Роды муравьёв
Таксоны, описанные Густавом Майром